Памятник варенику установлен в нескольких городах:
 Памятник варенику (Глендон) — памятник в деревне  провинции Альберта, Канада.
 Памятник варенику (Ейск) — памятник в городе Ейск Краснодарского края, Россия.
 Памятник варенику (Полтава) — памятник в городе Полтава, Украина.
 Памятник варенику (Синьки) — памятник в селе Синьки Кировоградской области, Украина.
 Памятник варенику (Черкассы) — памятник «Казак Мамай и вареник-полумесяц» в городе Черкассы, Украина.

См. также